Этот список является списком видов пресмыкающихся, обитающих на территории Гибралтара.

Из 25 указанных в таблице видов, 2 находятся под угрозой исчезновения, 3 являются уязвимыми, 3 находятся в состоянии близком к уязвимому.

Теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Ссылки 
 Gibraltar Ornithological and Natural History Society 
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

Гибралтар